SAISD puede referirse:
Distrito Escolar Independiente de San Angelo (San Angelo Independent School District)
Distrito Escolar Independiente de San Antonio (San Antonio Independent School District)